Stare Piaski peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Łódź
 Stare Piaski, un village du powiat de Łęczyca
 Stare Piaski, un village du powiat de Łowicz